est un personnage du manga et des séries animés Naruto créé par Masashi Kishimoto.

Profil

Apparence 

Deidara est un homme à l'apparence androgyne, avec de longs cheveux blonds. Il possède l'anneau portant l'inscription « Bleu » (Sei) sur son index droit.
 
Néanmoins, la plus grande particularité physique de Deidara est le fait qu’il possède des bouches dans les paumes des mains et sur le torse. La bouche sur le torse semble être le fruit d’une technique de scellement, étant donné les motifs qui l’entourent. Elle est cousue par un gros fil, qui pourrait appartenir à Kakuzu.

Il possède la bague: 青, Sei, l'Azur, à index droit.

Histoire 

Déserteur du village d’Iwa, Deidara a rejoint Akatsuki ; il apparaît pour la première fois en mission avec Sasori dans le but de capturer le Kazekage Gaara, afin de s'emparer du démon Ichibi, aussi nommé Shukaku, scellé en lui. C'est un ninja très sûr de lui et doté d'un grand sens tactique pendant les combats, dont il se servira lors de son infiltration dans le village de Suna et son combat aérien titanesque contre Gaara. Bien que mis à mal physiquement (il perdra son bras gauche, broyé par le sable), il s'en sortira grâce à son intelligence (pendant que Gaara broye sa main gauche, il déverse ses bombes dans le sable, pour les faire détoner quand celui-ci se protègera une nouvelle fois avec son sable) et à ses techniques, et atteindra son objectif, à la surprise générale.

On le retrouve en compagnie de Sasori dans l'une des cachettes d’Akatsuki où il défie Naruto Uzumaki et Kakashi Hatake, mais il perd son bras droit à cause du Mangekyō Sharingan de Kakashi. En fuyant le Kamui de Kakashi, il est intercepté par Naruto qui réussit à libérer Gaara.En voyant le corps inerte de son ami, Naruto se met en colére et dit à Deidara qu'il va l'exploser, ce qui fit rire ce dernier. Naruto se met alors à lui envoyer une série de poings avec l'aide de ses clones. Alors qu'il envoie à Deidara un Orbe Tourbilonnant, il se rend compte que ce dernier vient d'effectuer une permutation. Naruto amplifie alors sa colère et entre dans le mode manteau de chakra du Démon Renard. Deidara profite de la confusion pour s'échapper, mais il a déjà été repéré par l'équipe de Gaï. Il parvint à leur semer et sa double amputation ne l'empêche pas d'utiliser une dernière fois sa technique pour maquiller sa mort. Il semble de plus que la perte de ses membres (qui n'a pas été suivie de lourdes pertes de sang comme on s'y serait attendu) ne l'affole pas outre mesure, et il en retrouvera par la suite l'usage, car ceux-ci seront recousus par Kakuzu.

Il fera ensuite équipe avec Tobi après la mort de Sasori, avec qui il vaincra le Bijû Sanbi et combattra Sasuke Uchiwa. Deidara, furieux que Sasuke Uchiwa ait vaincu Orochimaru qu'il s'était juré de défaire lui-même, attaque le jeune Uchiwa dans un combat acharné, accompagné de Tobi et met en difficulté Sasuke durant une partie du combat. Sasuke arrive néanmoins à déjouer son plan de le faire exploser grâce à des mines et arrive même à le retourner a son avantage. Mis à mal à nouveau par le Sharingan qui a vu à travers sa technique ultime (et se souvenant de sa cuisante défaite face à Itachi, qui l'avait poussé à « entraîner » son œil au Sharingan), Deidara ne peut s'avouer vaincu et utilise son « ultime œuvre d'art » : une autodestruction par une explosion couvrant un rayon de , censée emporter de manière sûre son adversaire avec lui. Libérant la « bouche » qu'il a au niveau de son cœur, scellée par des fils, il absorbe de l'argile et son corps se concentre en une boule noire avec un visage monstrueux, qui finit par exploser. Deidara meurt du fait de cette explosion, dont la déflagration prend la forme d'une immense figure abstraite visible à des kilomètres à la ronde, tandis que Sasuke survit en utilisant Manda comme bouclier. Il meurt alors sans savoir que Sasuke a échappé à l'explosion.

Deidara est invoqué par la technique de la « Réincarnation des âmes » de Kabuto Yakushi, il accompagne ce dernier lors de l'attaque de la tortue-île, où il affronte brièvement Ohnoki. Par la suite, il participe à la guerre en étant dans l'unité d'embuscade de l'Akatsuki avec Shin, le frère de Saï, Chûkichi, un ancien ninja de Kiri et son ancien coéquipier Sasori. Il affronte alors l'unité de Kankurô dans un combat durant lequel il est emprisonné lui et Sasori par Kankurô dans une des marionnettes de celui-ci. Durant la nuit, il apprend de la bouche de Kurostuchi venue lui soutirer des infos sur Kabuto que Sasuke est toujours vivant, ce qui le mit en colère. Peu après, il est libéré par les Zetsu blancs et réussit à s'évader et réussit même à semer ses poursuivants grâce à une explosion, mais grâce à une ruse de Kurostuchi qui s'est déguisée en Sasuke, il est recapturé par Kankurô. Sur le chemin du retour, il réfléchit à ce que pourrait être son Art Ultime Suprême. Il est plus tard libéré de la technique de Kabuto par Itachi.
Deidara a fait : 4 missions de Rang D
29 missions de rang C
56 missions de rang B
176 missions de rang A 
45 missions de rang S

Personnalité 

Deidara se considère avant tout comme un artiste, et ceci influence grandement sa conception du combat, qu'il perçoit comme une forme d'expression artistique. Il partage cette vision des choses avec Sasori, bien qu'ils l'interprètent différemment. Pour Deidara, l’art est voué à une existence rapide mais tellement éclatante qu'elle marque durablement les esprits. Sasori, quant à lui, définit l'art comme un phénomène qui doit se prolonger dans le temps. Bien que Deidara juge grossier l'art de son camarade, il le respecte néanmoins.

Lorsqu'il fait équipe avec Tobi, après la mort de Sasori, il se met souvent en colère à cause de la bêtise de Tobi, mais il semble quand même l'apprécier, et le considère comme une sorte de disciple.

Deidara est aussi reconnaissable à sa manière de s’exprimer. Il ne peut s'empêcher de prononcer des « Hmm » (ou des « Yeah ») à la fin de ses phrases.

Deidara voue une rancœur féroce à Itachi Uchiwa : dans sa jeunesse, Deidara était un terroriste faisant partie d'un commando travaillant pour le compte d'Iwa, spécialisé dans les attentats à la bombe chez les pays voisins. Mais il est « contraint » de rejoindre Akatsuki venu le recruter pour ses compétences après avoir été vaincu par le Sharingan d'Itachi. L’art de Deidara ayant été pris en défaut, il semble hanté par la possibilité que l’« art » du sharingan puisse être supérieur au sien ; il entraîne durant des années son œil gauche pour qu'il puisse déjouer les genjutsu, espérant prendre un jour sa revanche sur Itachi.

De plus il a tendance a expliquer ses technique (surement du fait qu'il se prend pour un artiste qui présente ses oeuvres), ce qui a tendance à le desservir en combat (comme contre Sasuke), les ennemis pouvant facilement trouver des parades, néanmoins il reste un combattant redoutable.

Capacités 

Deidara combat exclusivement avec sa capacité unique qui lui permet de créer des bombes d'argiles qui ont souvent la forme d'un animal. Avec ses bouches sur la paume de ses mains, il avale l'argile qu'il transporte, avant de la mélanger avec son chakra et de la recracher sous la forme d’un animal sculpté qu'il peut contrôler à distance et faire exploser. Il peut également agrandir la taille de ses œuvres, une fois celles-ci modelées. Toutes les créations de Deidara ont pour but de se rapprocher de son adversaire avant d’exploser, causant des dommages, ou la mort de ce dernier.

Les créations de Deidara sont classées en quatre types de puissance :
 C1 : il s'agit de ses bombes d'argiles les plus courantes ; les bombes C1 possèdent un niveau de chakra bas et une capacité explosive faible, mais elles peuvent être mortelles si elles sont au contact de l'adversaire.
 C2 : Deidara crée des animaux d'argiles téléguidés de plus grande taille ; demandant un niveau supérieur de concentration de chakra, ces créations permettent des explosions plus puissantes et meurtrières. Deidara peut aussi utiliser le C2 pour construire un grand dragon qui lui permet de voler et de pondre des œufs explosifs de niveau C2 également pour créer un champ de mines.
 C3 : Deidara crée une bombe d'argile contenant son plus haut niveau de chakra ; la puissance du C3, utilisée comme bombe larguée et explosant en hauteur, est très destructrice, puisqu’elle peut détruire un village entier.
 C4 Garuda : après avoir mangé de l’argile et l’avoir mélangée avec une grande quantité de chakra, Deidara expulse de son corps un immense clone d’argile qui détone sans exploser, en libérant une infinité de bombes microscopiques qui vont infecter les êtres vivants les ayant respirées ; quand elles explosent, elles détruisent le corps au niveau cellulaire.

Deidara possède aussi une explosion auto-destructrice nommée C0 ou « art ultime », d’une puissance capable de dévaster une zone de  de rayon, qu’il active en avalant de l’argile par la bouche de son cœur après l’avoir libérée, ce qui a pour effet que ses flux de chakra noircissent et se concentrent, ainsi que tout son corps, en une petite boule noire avec un visage effrayant qui finit par exploser. Deidara peut aussi créer des sortes de monstres d'argiles explosifs de niveau C1 reliés par des fils jusqu'aux bouches des mains de Deidara. De sorte que lorsqu'un monstre est découpé, les fils se divisent pour se reconnecter aux parties détruites et leur redonner vie, ce qui les multiplie. Une fois qu'ils sont en grand nombre et qu'ils cernent l'adversaire, Deidara les fait exploser.

En combat, Deidara se sert d'une jumelle sur son œil gauche, qui l'aide à viser correctement sa cible ou pour mieux voir depuis les airs.

Durant des années, Deidara a entrainé son œil gauche à déjouer les illusions. Lors de son combat contre Sasuke, Il a pu déjouer le genjutsu de ce dernier.

Apparition dans les autres médias 

Deidara apparaît, avec les autres membres de l'Akatsuki, dans le film Naruto Shippuden: Road to Ninja. Dans cet univers parallèle, ils travaillent en tant que mercenaires aux ordres de Tsunade et aident Naruto.

Réception 

Deidara est un personnage populaire au sein du manga Naruto Shippuden. Il est positionné dans les dix premiers dans chaque sondage de popularité organisé par le magazine Weekly Shōnen Jump, atteignant même la deuxième place derrière Sasuke Uchiwa et devant Kakashi () et Naruto ().

Techniques 
 
Deidara crée un clone d'argile qu'il fait passer pour lui. Le clone avale de l'argile et explose pour tenter de détruire ses adversaires dans une énorme explosion. 
 
Il s'agit d'une simple technique permettant à Deidara de se cacher et de se mouvoir sous terre.
Sbires d'Argile Explosive
Deidara crée des pantins d'argile humanoïdes, capables de se battre au corps-à-corps. Deidara contrôle ces pantins via des fils d'argile, reliés à ses paumes.
C1
Bombes les plus souvent utilisées par Deidara.
Deidara façonne une petite quantité d'argile explosive pour lui donner la forme d'un animal.
Cette sculpture d'argile va ensuite agir comme l'animal qu'elle reproduit : araignée, scolopendre, aigle...
Deidara peut faire exploser ces sculptures à tout moment.
C2
Deidara crée un grand dragon d'argile, avec une longue queue constituée de boules d'argile.
Ce dragon peut voler, mais surtout consommer des boules de sa queue d'argile pour créer des bombes C1 ou des mines explosives.
C3
Bombe très puissante, prenant la forme d'une petite statuette.
Une fois larguée, sa taille augmente drastiquement. La détonation en résultant peut détruire la majorité d'une grande ville telle que Suna.
C4
Deidara avale une grande quantité d'argile, puis la recrache pour la façonner en un clone de lui-même.
Ce clone gonfle jusqu'à devenir titanesque, et finit par se rompre, répandant dans l'atmosphère une nuée de bombes microscopiques.
Ces bombes infiltrent le système respiratoire des êtres vivants à proximité.
Deidara peut alors les faire exploser pour détruire sa cible au niveau cellulaire, la réduisant littéralement à l'état de poussière.
C0
Technique-suicide considérée par Deidara comme étant son plus grand chef-d'œuvre.
Deidara révèle une bouche située sur son cœur, et arrache les points de suture la gardant close.
Il avale de l'argile avec cette bouche et commence alors à se transformer, ses veines noircissant jusqu'à se comprimer en une petite boule avec un visage.
Lorsque cette boule explose, elle annihile tout dans un rayon de 10 kilomètres.

Notes et références

Voir aussi 

Amputé de fiction
Personnage de fiction créé en 2005

en:List of Naruto characters#Antagonists
pt:Anexo:Lista de personagens de Naruto#Deidara
ru:Акацуки#Дэйдара